Deux navires de lUS Navy portent le nom dUSS James Madison, en hommage au quatrième président des États-Unis, James Madison :
l', une goélette transformée en brick du Revenue Marine capturée par la marine britannique en  et vendu au roi de Naples en 1819 ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque en service en 1964 à 1992.

James Madison